Іван Костянтинович Балтарович (7 квітня 1815, Ракобовти, нині Буського району Львівської області — 15 травня 1900, Ладичин, нині Теребовлянського району Тернопільської області) — український священник, громадський діяч.

Життєпис 
Закінчив Львівську духовну семінарію (1840).

Від 1845 — служив на парафії в Ладичині. 1848—1949 очолював окружну філію Головної Руської Ради, в якій об'єднані Тернопільські і Теребовлянські повітові філії. Діяльний у культурно-освітньому житті села й повіту.

Джерела 
Гуцал П. Балтарович Іван Костянтинович // 

Священники УГКЦ
Громадські діячі
Уродженці Ракобовтів
Померли в Теребовлянському районі